Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Santa Clara – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Clara
 Santa Clara – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Santa Clara – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Grant
 Santa Clara – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Guadalupe
 Santa Clara – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Washington

Pozostałe jednostki w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Santa Clara (Santa Clara County) – hrabstwo w stanie Kalifornia
 Santa Clara (Santa Clara Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin

Inne miejscowości:
 Santa Clara – miasto w Ekwadorze, w prowincji Pastaza
 Santa Clara La Laguna – miasto w Gwatemali, siedziba gminy w departamencie Sololá
 Santa Clara – miasto na Kubie, stolica prowincji Villa Clara
 Santa Clara – miasto w Meksyku, siedziba gminy w stanie Durango
 Santa Clara – miejscowość w Portoryko w gminie Aguas Buenas
 Santa Clara – miejscowość w Portugalii, na Azorach, w gminie Ponta Delgada
 Santa Clara – miejscowość w Portugalii, w gminie Coimbra
 Santa Clara – miasto w Argentynie, w prowincji Jujuy, stolica departamentu Santa Bárbara

Pozostałe:
 Santa Clara – kanton w Ekwadorze, w prowincji Pastaza
 Santa Clara – wulkan w Nikaragui